

Geografia 
 Moli – comitato per lo sviluppo dei villaggi del Nepal 
 Moli – collina della Norvegia
 Moli – collina dello Zambia
 Moli – fiume della Repubblica Centrafricana

Persone 
 Atu Moli – rugbista neozelandese
 Clemente Moli – scultore italiano
 Domènec Moli Serra – giornalista e scrittore spagnolo
 Fabio Moli – pugile argentino
 Jacob Moli – allenatore di calcio ed ex calciatore salomonese
 Josias Moli – politico vanuatuano
 Liaki Moli – rugbista neozelandese
 Malietoa Moli – re di Samoa
 Yussuf Moli Yesky – atleta ciadiano

Varie 
 Moli – unità di misura della quantità di sostanza
 Moli – pianta immaginaria che compare nell'Odissea